Валентин Ми́шин:
 Мишин, Валентин Васильевич (1922—2014) — советский и российский тренер по конному спорту, заслуженный тренер СССР.
 Мишин, Валентин Фёдорович (1922—1945) — младший сержант, полный кавалер ордена Славы.